Plaats in Indonesië
 Pungging (Pungging), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Pungging (Tutur), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java